2-фосфоглицериновая кислота (2-ФГК, 2-фосфоглицерат, , глицеральдегид-2-фосфат) — органическое соединение, сложный эфир глицериновой кислоты и ортофосфорной кислоты, которая служит субстратом для девятой реакции гликолиза. Под воздействием фермента енолазы она превращается в фосфоенолпируват (ФЕП) — предпоследний шаг на пути превращения глюкозы в пируват Соединение образуется в результате реакции изомеризации 3-фосфоглицерата под действием фермента фосфоглицеромутаза.

Гликолиз

См. также 
 3-фосфоглицериновая кислота

Примечания

Литература 
 

Гликолиз
Органические фосфаты